Рибокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Рибокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма